GK může být:

 zkratka pro grafickou kartu
 GK Reid – americký módní návrhář
 GK Elite Sportswear – americký výrobce oblečení
Gymnázium Kolín